Kasabian – angielski  zespół rockowy
 Kasabian (album) – pierwszy album wydany w 2004 roku przez zespół Kasabian
 Linda Kasabian – była członkini Rodziny Charlesa Mansona